SG-1 est la première et plus prestigieuse équipe du SGC, dont les aventures sont racontées dans la série Stargate SG-1. Elle est utilisée la plupart du temps pour l'exploration et les missions dangereuses, mais aussi pour des missions de diplomatie.

Création de l'équipe 
Le colonel Jack O'Neill, à la suite de son retour au service actif, est chargé de diriger une équipe pour enquêter sur l'agression goa'uld au SGC, en commençant par Abydos.

On lui impose le capitaine Samantha Carter, et le  Daniel Jackson récupéré sur Abydos, cette planète étant mise hors de cause.

À la fin de l'épisode pilote, Teal'c ayant décidé de se rebeller contre les Goa'ulds et de rejoindre la Terre, O'Neill insiste sur sa présence dans l'équipe SG-1, sa connaissance de l'ennemi étant plus utile sur le terrain.

L'équipe reste ensemble pendant 5 ans avant que le docteur Daniel Jackson ne succombe des suites d'un syndrome d'irradiation aiguë après un accident sur une planète étrangère. Le général Hammond subit des pressions du gouvernement russe qui veut placer un membre dans SG-1. O'Neill refuse et annonce qu'il recrute Jonas Quinn à la suite des incitations de Teal'c et Carter. L'équipe fonctionne pendant 1 an.

SG-1 retrouve Jackson revenu de son ascension et réintègre SG1 alors que Jonas quitte l'équipe pour retourner dans son monde.

1 an plus tard, le statut de SG1 évolue. Le colonel O'Neill est promu général et prend le commandement du SGC alors que le major Carter est promu Lieutenant-colonel et prend le commandement de SG1. L'équipe détruit les Réplicateurs et les Goa'uld en libérant les Jaffas.

Après ses événements et du fait que le général O'Neill remplace le général Hammond au commandement planétaire, SG1 se sépare. Carter est muté à la Zone 51 pour diriger le programme recherche et développement et pour s'occuper de Cassandra, Daniel a demandé sa mutation sur Atlantis et s'apprête à partir avec le Dédale. Teal'c a démissionné pour retourner sur Dakara auprès de son peuple.

Le lieutenant-colonel Mitchell, qui avait demandé son affectation à SG1, est surpris par le général Landry qui lui confie la tâche de former sa propre équipe. Il tente de réunir Carter, Jackson et Teal'c, mais tous refusent. À la suite de l'arrivée de Vala qui se lie à Jackson. Jackson et Teal'c participent aux premières missions de Mitchell. Quand les Oris commencent la construction d'une super-porte, le général O'Neill envoie Carter aider SG-1 à stopper l'invasion. Vala disparaît, Mitchell réintègre Carter, Jackson et Teal'c à l'équipe.

Un an plus tard, Vala intègre l'équipe après une période en tant que membre non officiel.

Après la défaite des Oris, le colonel Carter est affectée au commandement de l'expédition Atlantis. SG-1 passe l'année à traquer les clones de Ba'al.

Après l'extraction de Ba'al marquant la fin de l'ère Goa'uld, le colonel Carter prend le commandement du George Hammond.

, il semble que l'équipe soit constituée du colonel Mitchell, du , de Teal'c et de Vala Mal Doran.

Composition de l'équipe 
Les membres originaux de SG-1 sont le colonel Jack O'Neill, le  Daniel Jackson, le capitaine Samantha Carter et Teal'c. Ils sont sous le commandement du général Hammond. Pendant 8 saisons, leurs principaux ennemis sont les Goa'ulds, une race dominante et hautement intelligente dont le but est de contrôler la galaxie. Ces extraterrestres ayant l'apparence de serpents prennent le contrôle d'un corps d'une autre espèce, dont les humains, et cela sur plusieurs planètes. La Némésis originelle de l’équipe SG-1 était le Goa'uld Apophis. Le personnage de Daniel Jackson quitta la série à la fin de la saison 5 avant de revenir au début de la saison 7 ; pendant son absence, les fans de la série purent découvrir Jonas Quinn, un extraterrestre qui rejoignit SG-1 avant de retourner sur son monde natal lors du retour de Daniel. Quand le général Hammond prit se retraite, O'Neill devint général et chef du SGC, personne ne récupèra son poste et la, nouvellement nommée, lieutenant colonel Carter prit le commandement de l'équipe. Après le départ de Richard Dean Anderson (O’Neill), à la fin de la saison 8, les producteurs recrutèrent de nouveaux personnages et établirent une nouvelle trame scénaristique pour renouveler l’intérêt de la série. La saison 9 vit donc l’arrivée du lieutenant colonel Cameron Mitchell (nouveau commandant de SG-1), de Vala Mal Doran (qui ne devint membre officiel qu'à partir de la saison 10), ainsi que d’un nouveau dirigeant pour le SGC, le général Landry.
De nombreux soldats et civils ont, le temps de quelques missions, remplacés des membres de SG-1, lorsque ceux-ci se blessaient, étaient suspendus ou même morts.

Saisons 1 et 2 
 Colonel Jack O'Neill
 Capitaine Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c

Saisons 3, 4 et 5 
 Colonel Jack O'Neill
 Major Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c

Saison 6 
 Colonel Jack O'Neill
 Major Samantha Carter
 Teal'c
 Jonas Quinn

Saison 7 
 Colonel Jack O'Neill
 Major Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c

Saison 8 
 Lieutenant-colonel Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c

Saison 9 
 Lieutenant-colonel Cameron Mitchell
 Lieutenant-colonel Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c

Saison 10 
 Lieutenant-colonel Cameron Mitchell
 Lieutenant-colonel Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c
 Vala Mal Doran

Stargate : L'Arche de Vérité 
 Lieutenant-colonel Cameron Mitchell
 Lieutenant-colonel Samantha Carter
 Docteur Daniel Jackson
 Teal'c
 Vala Mal Doran

Stargate : Continuum 
 Général Jack O'Neill
 Colonel Cameron Mitchell
 Colonel Samantha Carter
  Daniel Jackson
 Teal'c
 Vala Mal Doran

Post Continium 
 Colonel Cameron Mitchell
  Daniel Jackson
 Teal'c
 Vala Mal Doran

Remplaçants temporaires 

 Colonel Robert Makepeace (saison 3, épisode 18 : Trahisons)
 Major Castleman (saison 2, épisode 16 : La Cinquième race)
 Capitaine Mathison (entre les saisons 5 et 6)
 Capitaine Hagman (saison 6, épisode 01 : Rédemption (1/2))
 Fred Buonarotti (Juju, histoire courte non-canonique)

Compositions alternatives 
Dans des univers alternatifs, d'autres personnes font ou ont fait partie de SG-1 :

 Charles Kawalsky
 Martouf
 Evan Lorne

Notes et références 

Tau'ri
Organisation de Stargate

en:List of Stargate SG-1 characters#Main characters